

События 
 В Марокко Идрис I основывает династию Идрисидов.
 Карл Великий издаёт закон об обязательном образовании всего свободного мужского населения (не был выполнен). Сам Карл Великий до конца дней оставался неграмотным.
 Карл Великий вторгся в земли лютичей (полабских славян).

Родились 
 Зирьяб — персидский полимат: музыкант, певец, поэт, а также химик, косметолог, дизайнер, стратег, астроном, ботаник и географ.

Скончались 
 Фиахна мак Аэдо Ройн, король Дал Фиатах.
 Тилберт Хексемский, епископ Хексема.
 Маурегато, король Астурии.
 Дуньмага, каган уйгурского каганата.
 Виллегад, святой католической церкви.
 Аль-Хайзуран бинт Ата, жена халифа аль-Махди из династии Аббасидов.

См. также

Примечания